Marraat bezeichnet:
 Marraat (Bucht, Aasiaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Marraat (Bucht, bei Ataa) (auch Kuup Timaa), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Marraat (Bucht, bei Ilimanaq), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Marraat (Bucht, Narsaq), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Marraat (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland